Ernst Schaumann ist der Name folgender Personen:

* Ernst Schaumann (Pädagoge) (1802–1886), deutscher Pädagoge 
 Ernst Schaumann (1862–1941), deutscher Maler, siehe Ernst Schaumann (Maler) #Ernst Schaumann, der Vater 
 Ernst Schaumann (Maler) (1890–1955), deutscher Maler
 Ernst Schaumann (Chemiker) (* 1943), deutscher Chemiker